Hurukawa steht für:

 Kiichirō Furukawa (1929–2016), japanischer Astronom, alternative Transliteration „Kiichiro Hurukawa“
 (3425) Hurukawa, ein nach dem Astronomen benannter Asteroid